ASCI (studievereniging), de studievereniging voor de studie Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
Accelerated Strategic Computing Initiative
Advanced School for Computing and Imaging, de Informatica-onderzoekschool van de Technische Universiteit Delft
American Society for Clinical Investigation
Argus Sour Crude Index
ASci Corporation
Association of Christian Schools International
 meervoud van ascus, zie sporenzakje

Zie ook
ASCII (doorverwijspagina)